Длу́бня () — река в южной части Польши, левый приток Вислы. Длина реки составляет 49 км. Площадь бассейна — 272 квадратных километра.

Устье реки находится в населённом пункте Янгрот Олькушского повята Малопольского воеводства. Впадает в Вислу около краковского района Могила.

Основные притоки реки это Любожицки-Поток (левый),  (левый) и Минужка (правый).

Река протекает через населённые пункты Высоцице, Сецеховице, Михаловице, Рациборовице, Батовице и краковские районы Длубня, Беньчице, Кшеславице.

Именем реки назван Длубнянский ландшафтный парк, основанный в 1937 году.

Примечания 

Притоки Вислы
Реки Малопольского воеводства